Die Al Habtoor Tennis Challenge 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in Dubai. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 9. bis 14. Dezember 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Al Habtoor Tennis Challenge 2019 fand am 8. und 9. November 2019 statt. Von den teilnehmenden 32 Spielerinnen haben sich folgende acht Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Dubai